Сендлей Біто, Сендлей Сідней Біто (, *20 липня 1983, Віллемстад, Нідерландські Антильські острови) — нідерландський футболіст, нападник.
 Ласло Біто (угор. Bitó László; нар. 7 вересня 1934, Будапешт, Угорщина) — угорський лікар та письменник.